El bola-de-neu (Agaricus arvensis) és un bolet que pot arribar als 20 cm de llarg i té la carn blanca. És comestible, amb una olor d'anís, encara que són preferibles els exemplars joves. Creix a la tardor formant cercles de diversos exemplars. Pot ser confós amb l'Agaricus xanthoderma (tòxic), l'Amanita verna, l'Amanita virosa i l'Amanita phalloides var. alba (mortal).

Referències 
 Lincoff, Gary: The Audubon Society Field Guide to North American Mushrooms. Chanticleer Press: Nova York, 1981.
 Miller, Orson: Mushrooms of North America. Nova York, E.P. Dutton, 1984.

Enllaços externs 

 Descripció i fotografies del bola-de-neu 

Bolets comestibles
Agaricus